Хорватия участвовала в конкурсе многократно. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1994 года. Ранее принимала участие как Югославия (с 1986 по 1992).

За всю историю конкурса Хорватия ни разу не получала первого места. Лучшим результатом является 2 место в конкурсе 1998 года, когда страну представляла Моника Лесковар, игравшей на виолончели.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс
  Участвовала, как часть другой страны

Как принимающая страна 
Легенда
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Хорватии